Vladimir Afanas'evič Obručev – geologo, esploratore e scrittore russo
 Sergej Obručev – geologo sovietico
 Obruchev – cratere lunare
 3128 Obruchev – asteroide della fascia principale